Yuan kan som auktorsförkortning betyda:

 Chongxi Yuan
 De-Cheng Yuan
 Feng Yuan
 Xiang-Qun Yuan

Robotskapade auktorsförkortningar